Franciaország
Saint-Agnan, település Aisne megyében
Saint-Agnan, település Nièvre megyében
Saint-Agnan, település Saône-et-Loire megyében
Saint-Agnan, település Tarn megyében
Saint-Agnan, település Yonne megyében